Rostov sul Don – città dell'oblast' di Rostov, in Russia
 Rostov Velikij – città dell'oblast' di Jaroslavl', in Russia
 Futbol'nyj Klub Rostov (FC Rostov) – squadra di calcio di Rostov sul Don
 Futbol'nyj Klub SKA Rostov-na-Donu – squadra di calcio di Rostov sul Don
 Famiglia Rostov – famiglia immaginaria di principi russi nel romanzo Guerra e pace di Lev Tolstoj

Persone 

 Nikolaj Rostov